Самарский округ — административно-территориальная единица Средне-Волжской области (с 20 октября 1929 — Средневолжского края), существовавшая в 1928—1930 годах. Административный центр — город Самара.

Самарский округ был образован 14 мая 1928 года. В него вошли территории упразднённых Самарского и часть Мелекесского уездов Самарской губернии.

Округ, по состоянию на 1929 год, был разделён на 10 районов:
 Больше-Глушицкий,
 Екатериновский,
 Елховский,
 Кинельский,
 Красноярский,
 Марьевский,
 Самарский,
 Спасский,
 Ставропольский,
 Троцкий (с центром в Чапаевске).

В январе 1929 года к округу была присоединена большая часть упразднённого Бузулукского округа — Алексеевский, Андреевский, Борский, Грачевский, Тоцкий и большая часть Пригородного районов.

30 июля 1930 года Самарский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Средневолжского края.

Примечания

Литература 
 Административное деление Союза ССР. М., 1929.

Округа РСФСР